22-й чемпионат России по мини-футболу проходил в период с 4 сентября 2013 года по 4 июля 2014 года. В турнире приняло участие 12 команд. По сравнению с прошлым сезоном в состав участников добавился Прогресс. Схема проведения регулярного чемпионата также претерпела изменения — было сыграно три круга вместо двух.

Чемпион, как и ранее, определялся в серии плей-офф, который проводился среди команд, занявших первые 8 мест в регулярном чемпионате. Победил московский клуб «Дина», обыгравший в финальной серии «Газпром-Югру» со счётом 3-1.

Участники 
 Синара (Екатеринибург)
 Газпром-Югра (Югорск)
 Дина (Москва)
 Динамо (Московская область)
 КПРФ (Москва)
 Мытищи (Мытищи)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Тюмень (Тюмень)
 Прогресс (Глазов)

Таблица регулярного чемпионата 

 * Примечание. С «Синары» снято 3 очка, в результате клуб по итогам регулярного чемпионата опустился на 6-е место и сыграл в плей-офф не с «Тюменью», а с «Диной».

Плей-офф

Результаты игр плей-офф 
Четвертьфиналы.
 Динамо — Новая генерация — 9:3, 4:9, 4:6(ДВ), 7:8(пен.).
 Тюмень — Сибиряк — 4:2, 3:2, 0:1, 0:2, 2:6.
 Газпром-Югра — Норильский Никель — 4:5(пен.), 4:3, 4:3, 4:3(пен.).
 Дина — Синара — 7:2, 5:4, 7:6.
Полуфиналы.
 Газпром-Югра — Новая генерация — 7:4, 3:2, 7:3.
 Дина — Сибиряк — 9:7, 3:4, 7:6, 9:10(пен.), 7:3.
Серия за 3-е место.
 Сибиряк — Новая генерация — 9:4, 5:4, 7:5.
Финал.
 Газпром-Югра — Дина — 2:4, 4:2, 2:3(ДВ), 1:2.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Календарь и результаты матчей чемпионата России 2014
 Подробная статистика чемпионата на сайте Ассоциации мини-футбола России

Чемпионаты России по мини-футболу
2013 год в мини-футболе
2014 год в мини-футболе
Чемпионаты России в 2013 году
Чемпионаты России в 2014 году